Кити́цын — русская фамилия. Известные носители:

 Китицын, Михаил Александрович (1885—1960) — русский подводник.
 Китицын, Платон Александрович (1845—?) — русский историк.
 Китицын, Трофим Семёнович — Георгиевский кавалер; майор; № 7890; 26 ноября 1847.